Пельтье:

Фамилия 
 Пельтье, Брюно (род. 1962) — канадский певец и актёр.
 Пельтье, Гастон (1876 — ?) — французский футболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 
 Пельтье (Пеллетье), Пьер Жозеф (1788—1842) — французский химик и фармацевт.
 Пельтье, Тереза (1873—1926) — французская скульптор и пионер авиации.

В науке 
 Эффект Пельтье — процесс выделения или поглощения тепла при прохождении электрического тока через контакт двух разнородных проводников.
 Элемент Пельтье — охлаждающий элемент, основанный на этом эффекте.
 (3850) Пельтье — астероид из группы главного пояса.

См. также 
 Пеллетье

Примечания